Såne har flere betydninger:

 Såne – en landsby ved Esrum Sø i Tikøb Sogn.
 Såne – en fårerace, der er fremavlet i landsbyen af samme navn.